Роменский () — украинская фамилия. Известные носители:

 Роменский, Антон Петрович (1925—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Роменский, Валент Георгиевич (1900—1978) — протопресвитер Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе Константинопольского патриахата.
 Роменский, Михаил Дамианович (1885—1971) — советский украинский оперный певец (бас). Народный артист УССР.
 Роменский, Сергей Филиппович (1922—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Роменский, Юрий Михайлович (род. 1952) — советский футболист, вратарь.